Denumirea de Mihailovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mihailovo, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Mihailovo, un sat în comuna Hairedin, regiunea Vrața.